Кайнозой — текущая эра геологической истории Земли.
 Кайнозой — четвёртый студийный альбом Олега Медведева, релиз 2004 года.

См. также 
 «КайноZой» — роман Сергея Лукьяненко.